Miejscowości w USA:
 Hubbardston – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Hubbardston – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Clinton
Gminy w USA:
 Hubbardston (ang. Hubbardston Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester